Siegesmund ist der Familienname folgender Personen:
 
 Anja Siegesmund (* 1977), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Peter Siegesmund (* 1940), deutscher Politiker (SED)

Siehe auch:
 Siegismund
 Sigismund